Kalungu steht für:
 Kalangu, eine Trommel der Hausa in Nigeria
 Kalungu (Uganda), eine Stadt in Uganda, Hauptort des gleichnamigen Distrikts
 Distrikt Kalungu, ein Distrikt in Uganda
 Kalungu (Sambia), ein Dorf nahe Kaliza in Sambia